Karwia – wieś w woj. pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Władysławowo
 Karwia – dawna gromada
 karwia – figowiec sykomora

Cieki wodne w Polsce:
 Karwia – strumień, dopływ Pępliny
 Karwia – strumień, dopływ Śmierdnickiego Potoku
 Karwia Struga – struga, dopływ Zalewu Szczecińskiego (uchodzi do Roztoki Odrzańskiej)

Zobacz też 
 Karwiany
 Karwina, Karwinka